Hiltl ist der Familienname folgender Personen:

 Ambrosius Hiltl (1877–1969), deutsch-schweizerischer Unternehmensgründer

 Eleonora Hiltl (1905–1979), österreichische Musikprofessorin, Journalistin und Politikerin
 Erich Hiltl (1932–2020), deutscher Chormusiker und Dirigent
 Franz Xaver Hiltl (1902–1979), katholischer Geistlicher, Schriftsteller und Gymnasialprofessor
 Georg Hiltl (1826–1878), deutscher Dichter und Schauspieler
 Heinrich Hiltl (1910–1982), österreichischer Fußballspieler und Trainer
 Hermann Hiltl (1872–1930), Offizier der k.u.k. Armee und Führer der Frontkämpfervereinigung Deutsch-Österreichs
 Josef Hiltl (1889–1979), Weihbischof von Regensburg

Hiltl bezeichnet ferner:
 ein vegetarisches Restaurant in Zürich, siehe Hiltl (Restaurant)